Edwin Wood – crickettista inglese
 Edwin Orin Wood – politico statunitense
 Edwin Carlyle Wood – ginecologo australiano
 Peter Edwin Wood – ingegnere britannico